Open-ul Britanic  este un turneu profesionist de snooker. Este turneu pe puncte din 1985.

Turneul a avut diverși sponsori și locații de-a lungul timpului. În prezent se desfășoară în luna noiembrie a fiecărui an. Numai în sezonul  1999/2000, s-a desfășurat mai târziu. Ca rezultat, două turnee s-au desfășurat în 1999, unul pentru sezonul 1998/1999 și unul pentru sezonul 1999/2000.

Câștigători (din 1985) 

Snooker